

Sigle 
 FPM – sigla dell'università belga Faculté polytechnique de Mons
 FPM – sigla del musicista giapponese Fantastic Plastic Machine
 FPM – sigla dell'etichetta statunitense First Priority Music
 FPM – sigla del movimento politico moldavo Frontul Popular din Moldova (in italiano Fronte Popolare Moldavo)

Altro 
 FPM – album di Fantastic Plastic Machine del 2009